Rombo steht für: 

 Rombo (Sprache), auch Kirombo, Bantu-Sprache in Tansania
 Rombo (Tansania), Distrikt der Kilimandscharo-Region im Norden von Tansania
 Ilhéus do Rombo, Gruppe von Inseln, die zu den Kapverden im Atlantik gehören
 Passo del Rombo, italienische Bezeichnung für den Alpenpass Timmelsjoch

Rombo ist der Familienname folgender Personen:
 Elin Rombo (* 1976), schwedische Opernsängerin (Sopran)